Petrova Gora – pasmo górskie w środkowej Chorwacji. Niegdyś była używana nazwa Gvozd (od starochorwackiego „las”), jednak później przyjęto nazwę Petrova Gora, jako miejsca bohaterskiej śmierci ostatniego rodzimego króla Chorwacji Piotra w bitwie w górach Gvozd w 1097 roku.

Wierzchołki 
 Mali Petrovac, 507 m n.p.m., z pomnikiem króla
 Veliki Petrovac, 512 m, pozostałości klasztoru paulinów z IV wieku
 Mali Velebit, 325 m

II wojna światowa 
W czasie II wojny światowej w latach 1941–1945 na terenie Petrovej Gory znajdowała się baza komunistycznej partyzantki, w tym tzw. „Centralny szpital wojskowy” (Centralna partizanska bolnica) i drukarnia gazety „Vjesnik” (w okresie powojennym największego dziennika w Chorwacji). Był to kompleks małych bunkrów i ognisk ciężkich karabinów maszynowych połączonych podziemnymi tunelami. Szpital nigdy nie został odkryty przez Państwa Osi.

Przypisy 

Góry Chorwacji